Steamboat Springs (Colorado), plaats in Colorado
 Steamboat Springs (Nevada), geisergebied in Nevada